Ниггли — фамилия.

Известные носители:
 Ниггли, Пауль (1888—1953) — швейцарский учёный, минералог, петрограф, геохимик.
 Ниггли, Симона (род. 1978) — швейцарская спортсменка-ориентировщица, многократная чемпионка мира.